Bastuço pode-se referir a uma destas freguesias portuguesas, ambas do concelho de Barcelos:

 Santo Estêvão de Bastuço
 São João de Bastuço

Desambiguações de topônimos